Die Wasserball-Weltmeisterschaften 1994 fanden im Rahmen der Schwimmweltmeisterschaften 1994 vom 2. bis 10. September in der Italienischen Hauptstadt Rom statt.

Männer

Vorrunde

Gruppenauslosung

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Zwischenrunde 
In der Zwischenrunde spielten die jeweils ersten zwei Plätze der Gruppe A bis D. Die Spiele aus der Vorrunde wurden hierbei mitgenommen.
Das Spiel gegen die beiden Gruppenletzten wurde für die Tabelle der Zwischenrunde nicht gewertet.

Gruppe E

Gruppe F

Platzierungsspiele

Platzierungsspiele Plätze 9–16 
In den Platzierungsspielen 9–16 spielten die jeweils letzten zwei Plätze der Gruppe A bis D. Die Spiele aus der Vorrunde wurden hierbei mitgenommen.
Das Spiel gegen die beiden Gruppenersten wurde für die Tabelle der Zwischenrunde nicht gewertet.

Gruppe G

Gruppe H

Spiel um Platz 13–16 
In den Platzierungsspielen 13–16 spielten die jeweils letzten zwei Plätze der Gruppe G und H. Die Spiele aus der Platzierungsrunde wurden hierbei mitgenommen.
Das Spiel gegen die beiden Gruppenersten wurde für die Tabelle der Ausscheidungsspiele nicht gewertet.

Spiel um Platz 9–12 
In den Platzierungsspielen 9–12 spielten die jeweils ersten zwei Plätze der Gruppe G und H. Die Spiele aus der Platzierungsrunde wurden hierbei mitgenommen.
Das Spiel gegen die beiden Gruppenletzten wurde für die Tabelle der Ausscheidungsspiele nicht gewertet.

Spiel um Platz 5–8 
In den Platzierungsspielen 5–8 spielten die jeweils letzten zwei Plätze der Gruppe E und F. Die Spiele aus der Zwischenrunde wurden hierbei mitgenommen.
Das Spiel gegen die beiden Gruppenersten wurde für die Tabelle der Ausscheidungsspiele nicht gewertet.

Hauptrunde

Halbfinale 
Für das Halbfinale qualifizierten sich jeweils die Gruppensieger und Gruppenzweite der Gruppe E & F

Spiel um Platz drei

Finale

Endergebnis

Frauen

Vorrunde

Gruppenauslosung

Gruppe A 

Das Spiel Russland gegen Kanada wurde wiederholt. Im Gegensatz zum ursprünglichen Spiel siegte Kanada und überholte Russland in der Tabelle.

Gruppe B

Platzierungsspiele

Spiel um Platz 9–12 
In den Platzierungsspielen 9–12 spielten die jeweils letzten zwei Plätze der Gruppe A und B. Das Ergebnis gegen den Gegner, der in derselben Gruppe war, wurde übertragen.

Spiel um Platz 5–8 
In den Platzierungsspielen 5–8 spielten die jeweils dritten und vierten Plätze der Gruppe A und B. Das Ergebnis gegen den Gegner, der in derselben Gruppe war, wurde übertragen.

Hauptrunde

Halbfinale 
Für das Halbfinale qualifizierten sich jeweils die Gruppensieger und Gruppenzweite der Gruppe A und B.

Spiel um Platz drei

Finale

Endergebnis

Weblinks 
 Ergebnisse bei der FINA
 Ergebnisse der Männer auf todor66.com
 Ergebnisse der Frauen auf todor66.com

1994
Sportveranstaltung 1994
Sportveranstaltung in Rom
Wasserball (Italien)